Armeens handbalteam junioren (mannen)
 Armeens handbalteam junioren (vrouwen)